Golden Time puede referirse a los siguientes programas:

Golden Time: una serie de novelas Japonesas, escrita por Yuyuko Takemiya.
Golden Time: serie de televisión surcoreana emitida en 2012.